Racial Volunteer Force, een radicale afsplitsing van de Nederlandse Volksunie
Rood Verzetsfront, een voormalige Nederlandse radicaal-linkse organisatie
Rift valley fever, de Engelstalige afkorting voor Riftdalkoorts